Fred Perry ha battuto in finale il detentore del titolo Jack Crawford 6–3 6–0 7–5.

Teste di serie
 Jack Crawford (finalista)
 Fred Perry (campione)
 Gottfried von Cramm (quarto turno)
 Bunny Austin (quarti di finale)
 Frank Shields (semifinali)
 Lester Stoefen (quarti di finale)
 Sidney Wood (semifinali)
 Giorgio De Stefani (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1934